Шамши-Адад или Шамши-Рамман или Шамши-Хадад (амор. «Моё солнце — бог Адад») — имя царей ассирийских.

 Шамши-Адад I — верхнемесопотамский царь, правил приблизительно в 1813 — 1781 годах до н. э. 
 Шамши-Адад II
 
 Шамши-Адад IV — царь Ассирии, правил приблизительно в 1054 — 1050 годах до н. э.
 Шамши-Адад V — царь Ассирии, правил приблизительно в 824 — 811 годах до н. э.

Примечания